Creamfields Chile es un festival de música electrónica que se celebra anualmente en el mes de noviembre en Santiago de Chile.

La primera edición de Creamfields Chile, fue realizada en el año 2004 con una asistencia de 12000 personas en Ciudad Empresarial y actualmente se realiza en Club Hípico. Chile fue la segunda sede latinoamericana del festival y con el paso de los años se ha convertido en el mayor festival de electrónica en el país y debido a la caída de Creamfields BA pasó a ser la sede más grande de América donde anualmente asiste público de toda Sudamérica.

Dentro de la gran cantidad de artistas se pueden destacar algunos de gran renombre popular como Armin van Buuren, David Guetta, Calvin Harris, Tiësto, Dimitri Vegas & Like Mike y otros de género underground como Richie Hawtin, Sven Väth, The Chemical Brothers entre otros.

Creamfields Chile 2004 

12 de noviembre - 12.000 personas en Ciudad Empresarial de Huechuraba. Se presentaron entre otros: Groove Armada, Paul Oakenfold, Hernán Cattáneo, Jeff Mills, Deep Dish

Creamfields Chile 2005 

11 de noviembre - 17.000 personas en Ciudad Empresarial de Huechuraba. Se presentaron entre otros: The Prodigy, Paul Oakenfold, 2 Many Dj´s.

Creamfields Chile 2006 

8.000 personas en Ciudad Empresarial de Huechuraba. Se presentaron entre otros: Sasha, Catupecu Machu, Hernán Cattáneo.

Creamfields Chile 2007 

8.000 personas en Movicenter. Se presentaron entre otros: The Chemical Brothers, Carl Cox, Tiefschwarz.

Creamfields Chile 2008 

7 de noviembre. (Mall Plaza Norte). Se presentaron entre otros: Unkle, Simian Mobile Disco, Satoshi Tomiie, Hernán Cattáneo, Gorillazsoundsystem.

Creamfields Chile 2009 

L6 de noviembre. (Campo Deportivo San Joaquín). Se presentaron entre otros: Guy Gerber, Armin Van Buuren, David Guetta.

Creamfields Chile 2010 
12 de noviembre - 25.000 personas en Espacio Riesco. Se presentaron entre otros: Calvin Harris, David Guetta, Laidback Luke, Steve Lawler, Faithless, Mark Knight, Paul Van Dyk

Creamfields Chile 2011 

11 de noviembre - 25.000 personas en Espacio Riesco. Se presentaron entre otros: Laidback Luke, David Guetta, Afrojack, Sven Väth, Luciano, Ferry Corsten, Fedde Le Grand, Busy P, Joris Voorn

Creamfields Chile 2012 

9 de noviembre - Espacio Riesco. Se presentaron entre otros: David Guetta, Calvin Harris, Fedde le Grand, Jamie Jones, Alesso, James Zabiela, NERVO, Guti

Creamfields Chile 2013 
El festival celebró sus 10 años de manera ininterrumpida en Chile, el 8 de noviembre de 2013 con una asistencia de 25000 personas y contó con 5 escenarios, Main Stage con bandas en vivo y con distintos géneros de la electrónica, Cream Arena con el género underground, Alternative Arena con los sonidos alternativos dentro de la línea más popular de la música electrónica, la inclusión de Cadenza Stage junto al DJ chileno Luciano y The Club Room con exponentes nacionales. Desde este año se comenzó a realizar el Main Stage de manera indoor.

Creamfields Chile 2014 
7 de noviembre - 23.000 personas en Espacio Riesco. Se presentaron entre otros: David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix, Fedde le Grand, Deep Dish, Tale of Us, Art Department, Tommy Trash, R3hab

Creamfields Chile 2015 
13 de noviembre - Espacio Riesco. Se presentaron entre otros: Dimitri Vegas & Like Mike, Don Diablo, DVBBS, Richie Hawktin, Luciano, Hernan Cattaneo, NERVO, Krewella

Creamfields Chile 2016 
Luego de que se realizara durante seis años en Espacio Riesco el festival cambio de ubicación y horario con el objetivo de seguir creciendo y abarcar una mayor cantidad de público. El domingo 6 de noviembre en un formato diurno y con un récord de más de 30000 personas se realizó por primera vez el festival en Club Hípico de Santiago el cual contó con la presencia del DJ holandés Tiësto junto a un cierre de fuegos artificiales y una puesta en escena única, como novedad se agregó el Grovee Arena el cual incluye los sonidos Tropical House.

Creamfields Chile 2017 

El domingo 12 de noviembre se realiza por segunda vez el festival en Club Hípico de Santiago, luego de su éxito anterior se vendieron 12000 pre ventas en las primeras horas de venta generando una gran expectación para este año donde se promete mejorar el festival junto a nuevos géneros de la electrónica y formatos en vivo. El 30 de agosto el diario nacional La Tercera confirmó los primeros artistas para esta edición que promete ser la más grande y que contara con Richie Hawtin, Paul Kalkbrenner, Yellow Claw, Gunz for Hire, Lee Burridge, Robin Schulz, Tinie Tempah, NERVO, Bakermat, Kryder, Mat Zo, Ghastly, Ookay, Kayzo, Francisco Allendes, Klingande, Seeber y más por anunciar.

Creamfields Chile 2018 

El sábado 17 de noviembre, se realiza la tercera versión de este festival en el Club Hípico

Creamfields Chile 2019

Creamfields Chile 2022 (abril)

Creamfields Chile 2022 (Noviembre)

Referencias 

 Sitio oficial

Festivales de música de Chile
Festivales de música electrónica